Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Luke Jensen e Laurie Warder che hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Mark Koevermans 5-7, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (secondo turno)
 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (semifinali)
 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (finale)

 Omar Camporese /  Goran Ivanišević (primo turno)
 Broderick Dyke /  Peter Lundgren (secondo turno)
 Jeremy Bates /  Nick Brown (quarti di finale)
 Andrés Gómez /  Javier Sánchez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1991